Франкенталь () :

 Франкенталь — місто у Німеччині, у землі Рейнланд-Пфальц. 
 Франкенталь — місто у Німеччині, у землі Саксонія.